Kalulu – circoscrizione rurale della Tanzania situata nel distretto di Tunduru
 Aldo Kalulu (1996) – calciatore francese
 Pierre Kalulu (2000) – calciatore francese